Ventilador generalmente se refiere a una máquina que produce un flujo continuo de aire.

Asimismo, puede hacer referencia a:

 El ventilador mecánico (o «respirador médico» o «respirador artificial»), una máquina que suple la ventilación pulmonar en enfermos.

Además, puede referirse a:

 El ventilador de flujo guiado (o «ventilador tubular»), una disposición de propulsión en la cual un ventilador mecánico (que es un tipo de propulsor) está montado dentro de una cubierta o un conducto cilíndrico.
 El ventilador de ático, un sistema de ventilación que regula la temperatura del ático o último piso de un edificio.

Enlaces externos